Le qualificazioni del singolare dello Shanghai Rolex Masters 2017 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Aleksandr Dolhopolov (qualificato)
  Leonardo Mayer (ultimo turno)
  Borna Ćorić (primo turno)
  Donald Young (ultimo turno)
  Nikoloz Basilašvili (qualificato)
  Lu Yen-hsun (ultimo turno)
  Florian Mayer (primo turno)

<li>  Peter Gojowczyk (primo turno)
<li>  Jordan Thompson (qualificato)
<li>  Frances Tiafoe (qualificato)
<li>  Dušan Lajović (qualificato)
<li>  Jérémy Chardy (qualificato)
<li>  Vasek Pospisil (ultimo turno)
  Malek Jaziri (ultimo turno)

Qualificati 

  Aleksandr Dolhopolov
  Frances Tiafoe
  Jordan Thompson
  Dušan Lajović

  Nikoloz Basilašvili
  Stefanos Tsitsipas
  Jérémy Chardy

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 
 

Shanghai Masters 2017